Rozier est un nom propre qui peut désigner :

Toponymes 

 Rozier-Côtes-d'Aurec, commune française du département de Loire.
 Rozier-en-Donzy, commune française du département de la Loire.
 Le Rozier, commune française du département de la Lozère.

Patronymes 

 Christophe Rozier (né en 1982), pongiste handisport français.
 Clifford Rozier (1972-2018), joueur de basket-ball américain.
 Fernand Rozier (1839-1922), médecin et occultiste français.
 Firmin A. Rozier (1820-1897), banquier et homme politique américain.
 François Rozier (1734-1793), botaniste et agronome français.
 Gilles Rozier (né en 1963), écrivain français.
 Guillaume Rozier (né en 1996), informaticien français.
 Jacques Rozier (né en 1926), réalisateur français de cinéma.
 Janine Rozier (née en 1938), femme politique française.
 Jean-François Pilâtre de Rozier (1754-1785), aérostier français.
 Jérémy Rozier (né en 1991), arbitre de rugby à XV français.
 Joseph Rozier (1924-1994), évêque de Poitiers, président de Pax Christi.
 Marcel Rozier (né en 1936), cavalier et éleveur français.
 Nicolas Rozier (né en 1971), écrivain et un peintre français. 
 Philippe Rozier (né en 1963), cavalier français, fils de Marcel Rozier.
 Willy Rozier (1901-1983), réalisateur français de cinéma.

Autres 
 Prix Philippe du Rozier, course hippique.

Lien externe 
 
Patronyme français